Az öregtemplom jelentheti a következő templomokat:
Evangélikus öregtemplom (Győr)
Öregtemplom (Esztergom)
Öregtemplom (Hévízgyörk)
Öregtemplom (Kecskemét)
Öregtemplom (Kőszeg)
Öregtemplom (Pápa)